Памятник влюбленным — представляет собой арку, образованную летящими, хрупкими фигурами юноши и девушки, слившимися в поцелуе. Расположен по адресу: г. Харьков, сквер на Пушкинской улице, возле станции метро Архитектора Бекетова.

Предыстория 
Идея установить необычный памятник родилась на встрече бывшего губернатора Харьковской области Евгения Кушнарева со студентами трех архитектурных факультетов местных вузов. Евгений Петрович предложил студентам показать, на что они способны в конкурсе на эскиз-идею памятника Влюбленным.

Победившая эскиз-идея: Две тянущиеся друг к другу фигуры юноши и девушки, которые соединяются в поцелуе.

Открытие 
Памятник был открыт 1 сентября 2002 года. На открытие памятника была приглашена молодежь, студенты и все влюбленные.

Авторы памятника 
Автор идеи — Дмитрий Иванченко, студент Харьковской государственной академии дизайна и искусств.

Ссылки 
 
 
 
 

Влюблённым
Фонтаны Украины
Влюблённым
Здания и сооружения, построенные в 2002 году на Украине
2000-е годы в Харьковской области
Скульптуры 2002 года
Скульптуры по алфавиту
2002 год в Харьковской области